«Ms. Kelly» — другий студійний альбом американської виконавиці Келлі Роуленд. Випущений 20 червня 2007 року лейблами Columbia і Music World.

Списки композицій

Стандартне видання

Ms. Kelly Deluxe

Ms. Kelly: Diva Deluxe

Ms. Kelly: Digital EP

Посилання 
 Альбоми та сингли на офіційному сайті співачки

Музичні альбоми 2007
Альбоми Келлі Роуленд